

Musiciens 
 Pierre Mouton, organiste de la cathédrale Notre-Dame de Paris au

Journalistes 
 Pierre Mouton (1896-1945), directeur de l'Agence Prima presse dans les années 1930